Населені пункти в Чехії:

 Яров (Плзень-південь)
 Яров (Плзень-північ)